

Ускоплє — населений пункт в громаді Равно, Герцеговинсько-Неретванський кантон.
 Ускоплє — колишня жупа в Боснії.

Ускоплє — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Конавле.